Żywot człowieka rozbrojonego – powieść Sergiusza Piaseckiego
 Żywot człowieka rozbrojonego – serial telewizyjny z 1994 roku, oparty na motywach książki